Miejscowości w USA:
 Crandon – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Forest
 Crandon – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Forest
Gminy w USA:
 Crandon (ang. Crandon Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
 Crandon (ang. Crandon Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Forest